Heracleum propinquum är en flockblommig växtart som beskrevs av James Edward Tierney Aitchison och William Botting Hemsley. Heracleum propinquum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
propinquum